Џон Колинс може бити:
 Џон Колинс, енглески математичар
 Џон Колинс, амерички кошаркаш